El Mas Pastells és un mas situat al municipi de Siurana, a la comarca catalana de l'Alt Empordà evoltat d’ oliveras de la varietat arbequina.

Pastells
Siurana